Безборо́дько — українське прізвище.

Відомі носії 
 Безбородько Андрій Якович (1711—1780) — український козацький генеральний писар, генеральний суддя.
 Безбородько Денис Олегович (1994) — український футболіст.
 Безбородько Ілля Андрійович (1756—1815) — український шляхтич, генерал-поручик, граф, сенатор Російської імперії, дійсний таємний радник, молодший брат Олександра Андрійовича Безбородька.
 Безбородько Максимілян (1779—1845)
 Безбородько Микола Іванович (1883—1942) — український радянський геолог і петрограф, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, дослідник Українського кристалічного масиву.
 Безбородько Олександр Андрійович (1747—1799) — козацький полковник, член Російської Академії, почесний член Академії Мистецтв, царський сенатор, світліший князь Російської імперії, канцлер уряду Катерини II, мав значний вплив на царя Павла І, добився відновлення Генерального суду і деяких інших установ Гетьманщини, скасованих за Катерини II, брат Іллі Андрійовича Безбородька.
 Безбородько Олег Анатолійович (1973) - український композитор, піаніст.

Див. також 
 Безбородьки
 Кушелєв-Безбородько

Українські прізвища